Taumatawhakatangihangakoauauotameteaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenakitanatahu, je na maorskom jeziku ime za breg visok oko 305 m. 

Nalazi se na Novom Zelandu. Ime se često koristi u svojem kraćem obliku koji glasi Taumata zbog lakše konverzacije. Ime je postalo poznato po tome što predstavlja najduži naziv za neko mesto (sadrži 85 slova). Ime ima i svoju dužu verziju od 92 slova koja se nalazi u Ginisovoj knjizi rekorda, a koja glasi: Tetaumatawhakatangihangakoauaotamateaurehaeaturipukapihimaungahoronukupokaiwhenuaakitanatahu.

Vidi još
 Lanferpulgvingilgogerihverndrobulandisiliogogogoh
 Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 

Географија Новог Зеланда